Vanmeerbeek ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Vanmeerbeek (* 1962), belgischer Golfspieler 
 Roger Vanmeerbeek (* ~1940), belgischer Badmintonspieler